Questa pagina raccoglie i dati riguardanti l'Empoli Foot-Ball Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1929-1930.

Stagione
Il Girone A del Campionato di Prima Divisione vide l'Empoli in un'opaca ed anonima prestazione: decimo posto finale con forse un'unica partita da ricordare, il 6-1 inflitto alla Rivarolese giunta prima, in condominio con la Lucchese, al termine del torneo. Questo girone fu caratterizzato dal ritiro della Corniglianese a metà torneo e dall'esclusione dell'Astigiani a due giornate della fine, avvenimento che comportò l'annullamento di tutti i risultati conseguiti da queste due squadre.

Divise

Rosa

Risultati

Prima Divisione

Girone d'andata

Girone di ritorno

1929-1930